Domagalla ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Domagalla (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Helmut Domagalla (1932–1995), deutscher Fußballtorwart und -trainer